Додаткові футбольні турніри СРСР за участі провідних клубів — низка змагань із футболу в колишньому Радянському Союзі, які нерегулярно розігрувались у 1920-х — 1990-х. Окремий тип змагань, що існував паралельно з чемпіонатом, Кубком та Суперкубком СРСР.

Історична довідка 
У багатопластовій структурі футболу колишнього Радянського Союзу виокремлюються чотири групи змагань, учасниками яких були провідні клубні команди (всі, більшість або певна частина). Три співвідносяться з конкретними турнірами: мова про чемпіонат, Кубок і Суперкубок. Четверта група — це всі інші змагання, що мали офіційний статус: деякі існували кілька сезонів (Кубок Федерації футболу), деякі були розіграні лише раз (Кубок комсомолу). Взимку 2014 року на засіданні «Футбольного прес-клубу» ФФУ журналіст Борис Талиновський запропонував об'єднати 27 турнірів — 10 сезонів Динаміади СРСР-СНД, чотири розіграші (1932, 1935, 1936, 1944 роки) всесоюзних профспілкових змагань і 13 розіграшів лігових турнірів — під умовною назвою Кубок виклику СРСР.

Критерії відбору турнірів 
В історії радянського футболу були й інші змагання за участі провідних клубів. Утім, вони або не мали офіційного статусу (наприклад, Кубок ФК «Асмарал» 1991 року), або були суто відомчими чи мали мінімальну кількість топових команд, які ще й виступали у не найсильніших складах (турніри ДСТ «Спартак», Кубок КФК-1940).

Лауреати лігових турнірів

Лауреати турнірів спорттовариства «Динамо»

Лауреати профспілкових турнірів

Зведена таблиця лауреатів «Кубка виклику СРСР»

Приз для переможців 
Існує фотографічне зображення нагороди, котра мала бути постфактум вручена командам-переможницям «Кубка виклику СРСР»: це три футболісти з паладію на дерев'яній підставці. Чи був такий приз виготовлений насправді — не відомо.

Див. також 
 Кубок вищої ліги України з футболу

Джерела 
 И. С. Добронравов. На бессрочной службе футболу. Цифры и факты из биографии команды «Динамо» Москва (1923–1999). — М.: «Два Мира Прин», 2000. — С. 554-572.
 Григорий Вертегел, Владимир Глубоков. Профсоюзный футбол в СССР (1932–1980). — Екатеринбург: [самиздат], 2014. — 230 с.
 Газета «Молодь України». — 2015. — № 39-40, 9 жовтня. — с. 8

Футбольні змагання в СРСР
Національні футбольні кубки ліг Європи